Sadales I, rei odrisi de Tràcia (87-80 aC)
 Sadales II, rei odrisi de Tràcia (44-42 aC)
 Sadales III, rei odrisi de Tràcia (31 aC)